Rozide so pripadniki velikega klada (monofiletske skupine) kritosemenk, kamor spada približno 70 000 vrst oziroma več kot četrtina vseh kritosemenk. Klad se deli v 16 do 20 redov, pri čemer je točno število odvisno od klasifikacijskega sistema. Ti redovi skupaj zajemajo 140 družin.

Fosilni ostanki rozid so poznani že iz obdobja krede. Približki na podlagi molekularne ure kažejo, da naj bi se rozide pojavile v obdobju pred 125 in 99,6 milijoni let.

Ime 
Ime rozide je izpeljanka znanstvenega imena Rosidae, ki se je pogosto dojemalo na ravni podrazreda. Samo ime je neformalno in nima pripisanega taksonomskega ranka, ki bi ga potrdila ICBN. S pomočjo molekularnih filogenetskih analiz je bilo pokazano, da je skupina rozid monofiletska.

Poznane so tri različne definicije rozid. Nekateri avtorji med rozide vključujejo tudi redova kamnokrečevcev (Saxifragales) in vinikovcev (Vitales), drugod redova nista del rozid. V tem članku je uporabljena različica klasifikacije, ki temelji na sistemu APG IV in vključuje vinikovce, izključuje pa kamnokrečevce.

Sorodstveni odnosi 
Rozide in kamnokrečevci (Saxifragales) skupaj tvorijo klad superrozid. Ta skupina je ena izmed treh, ki gradijo Pentapetalae (osrednje prave dvokaličnice brez reda Gunnerales), medtem ko sta drugi dve red Dilleniales in superasteride (Berberidopsidales, Caryophyllales ali klinčkovci, Santalales ali lanikovci in asteride).

Klasifikacija 
Rozide sestavljata dve skupini: red vinikovcev (Vitales) in prave rozide (evrozide). Prave rozide dalje delimo na fabide (tudi Fabidae ali prave rozide I) in malvide (tudi Malvidae ali prave rozide II).

Redovi 
Rozide sestavlja 17 redov. Poleg vinikovcev je med fabidami 8 redov in med malvidami 8 redov. Nekateri izmed teh redov so bili priznani šele nedavno (Vitales, Zygophyllales, Crossosomatales, Picramniales in Huerteales).

Filogenija 
Spodnji kladogram prikazuje klad rozid in temelji na podatkih Skupine za filogenijo kritosemenk (Angiosperm Phylogeny Group ali APG).

Klad dušik fiksirajočih rastlin zajema veliko rastlin, ki imajo v svojih koreninskih nodulih dušik fiksirajoče bakterije, ki rastlinam pomagajo rasti v revni prsti.

Sklici

Zunanje povezave 

 

Roside